МГТС — аббревиатура, имеющая следующие значения:
 Московская городская телефонная сеть
 Минская городская телефонная сеть — филиал РУП «Белтелеком»
 Междугородняя телефонная станция